Brookville steht für mehrere Begriffe.

Es ist der Name mehrerer Orte 

in den Vereinigten Staaten:
 Brookville (Illinois)
 Brookville (Indiana)
 Brookville (Iowa)
 Brookville (Kansas)
 Brookville (Massachusetts)
 Brookville (Maryland)
 Brookville (Michigan)
 Brookville (New Jersey)
 Brookville (New York)
 Brookville (Ohio)
 Brookville (Pennsylvania)
 Brookville (Virginia)
 Brookville Heights (Indiana)

in Kanada:
 Brookville (Nova Scotia)

im NRHP gelistete Objekte:
 Brookville Grade School, in Brookville, Kansas, ID-Nr. 82000419
 Brookville Hotel, in Brookville, Kansas, ID-Nr. 72000525
 Brookville Presbyterian Church and Manse, in Brookville, Pennsylvania, ID-Nr. 82001538

Es ist auch
 die Kurzbezeichnung der Brookville Equipment Corporation, eines Schienenfahrzeugherstellers mit Sitz in Brookville (Pennsylvania).

Siehe auch:
 Brookville Township
 Brooksville